Royère steht für:
 Royère, Ortsteil der französischen Gemeinde Samognat, Département Ain
 Royère-de-Vassivière, Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine

Personen:
 Jean Royère (1902–1981), französischer Möbeldesigner und Innendekorateur